Rammelmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Rammelmayr (1893–?), deutscher Eishockeyspieler
 Hans Georg Rammelmayr (1940–1971), deutscher Bankräuber und Geiselnehmer

Siehe auch:
 Rammelmayer
 Rammelmeyer